Non cambierò mai – singolo di Baby K del 2013
 Non cambierò mai – singolo di Capo Plaza del 2018